Рахманов — чоловіче прізвище, аналог жіночого прізвища Рахманова. Сходить до мусульманського чоловічого імені Рахман, яке утворилося від арабського Рахман — «милосердний».

Відомі носії:

 Рахманов Артем Володимирович ( 1990) — білоруський футболіст, захисник
 Рахманов Олександр Андрійович ( 1989) — російський шахіст, гросмейстер від 2007 року
 Сардор Рахманов ( 1994) — узбекистанський футболіст
 Рахманов Султанбай Сабурович ( 1950 —  2003) — український радянський важкоатлет, олімпійський чемпіон
 Рахманов Талгат Лутфуллович ( 1920 —  2010) — радянський партійний діяч, Герой Соціалістичної Праці
 Рахманов Усейн Пашаогли ( 1902 —  1938) — радянський та азербайджансякий політичний діяч, Голова Ради народних комісарів Азербайджанської РСР у 1933—1937 роках

Примітки 

Татарські прізвища
Узбецькі прізвища
Азербайджанські прізвища
Дагестанські прізвища